Le belanda bor est une langue luo parlée au Soudan du Sud.

Écriture

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues nilo-sahariennes
 langues soudaniques orientales
 langues nilotiques
 langues nilotiques occidentales
 luo (langue)

Liens externes 
 
 
 

Langue au Soudan du Sud
Langue nilotique
Langue à tons
Inventaire de langues